Кусивиријачи има више значења:

 Општина Кусивиријачи (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Кусивиријачи (Кусивиријачи, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кусивиријачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику